Дми́трий Евгра́фович Бела́го (1843—1908) —  (1895), генерал-контролёр Департамента гражданской отчётности (1892—1901), член Совета Государственного контроля 9с 1901), заведующий центральной бухгалтерией Госконтроля.

Семья 
Происходил из нетитулованного дворянского рода Белаго; отец - подпоручик Евграф Иванович Белаго (ок. 1813 — 02.051865), помещик села Белицы; мать - Варвара Александровна, урожд. Чебышева (ок. 1806 — ?). 
Братья и сёстры:

Дети от первого брака Евграфа Ивановича с Варварой Александровной Чебышевой 
 Александр (01.05.1837 — до 1908).
 Дмитрий (10.07.1840—22.08.1841).
 Надежда (16.09.1844—14.04.1909), замужем за Ильёй Фёдоровичем Повалишиным.
 Николай (7.03.1846—11.02.1847).
 Елизавета (01.03.1849 — до 1908), замужем за Сергеем Федоровичем Газенцер.

Дети от второго брака Евграфа Ивановича с Варварой Сергеевной Баранцовой (ок. 1831 — ?)
 Сергей (10.06.1851 — до 1908).
 Любовь (29.04.1852 — до 1864).
 Николай (09.05.1853—5.07.1853).
 Вера (14.08.1854—03.12.1855).
 Вера (05.01.1856—17.07.857).
 Варвара (01.05.1857—01.09.1863).
 Иван (11.04.1858 — до 1864).
 Вера (09.05.1861 — ?) замужем за Сергеем Александровичем Борзенковым (венч. 19.04.1881).
 Анна (03.02.1864—01.09.1865).

Биография 
Был крещён  1843 года в Покровской церкви села Прудищи Веневского уезда Тульской губернии; восприемники: «Тверской губернии, Калязинского уезда сельца Мелихова помещик прапорщик Димитрий Александров Ворыпаев и из дворян девица Хиония Иванова»".

Окончив курс в Московском университете, 3 января 1866 года поступил на службу в Орловскую контрольную палату, откуда в 1869 году был переведён в канцелярию Государственного контроля на должность начальника отделения. В 1879 году был назначен помощником правителя дел Комиссии по пересмотру законоположений о казённых заготовлениях и хозяйственных операциях и в том же году назначен чиновником особых поручении при государственном контролёре. В 1883 году назначен вице-директором канцелярии Государственного контроля, с 1884 года — действительный статский советник, в 1891 году — главный бухгалтер центральной бухгалтерии Государственного контроля, с 1892 года — генерал-контролёр Департамента гражданской отчетности.

С 1901 года был членом Совета Государственного контроля.

Принимал деятельное участие в организации железнодорожного контроля. На 1893 год имел дом в Санкт-Петербурге по Максимилиановскому переулку, 5.

Скончался в Ораниенбауме. Похоронен на Казанском кладбище в Царском селе.

Был женат на Елизавете Николаевне, дочери штабс-капитана Николая Александровича Варыпаева. Венчание состоялось  1872 года в Вознесенской церкви. Дочь Наталья родилась в 1899 году.

Примечания

Источники 
 
 
 
 ГАТО фонд 3 опись 15 дело 42 лист 194, дело 157 лист 376, дело 159 лист 647, дело 417 лист 1055, дело 431 лист 1069, дело 466 лист 185, дело 469 лист 134, дело 472 лист 1255;1264,  
 ГАТО фонд 3 опись 16 дело 164 лист 624
 ГАТО фонд 93 описи 1-3
 ГАТО фонд 256 опись 1 
 ГАТО фонд 1770 опись 1

Выпускники Императорского Московского университета
Генерал-контролёры
Члены Совета Государственного контроля Российской империи
Похороненные на Казанском кладбище